Hila steht für:

 Hila, ein weiblicher Vorname
 Hila (Romang), ein Ort auf der indonesischen Insel Romang
Hila (Ambon), ein Ort auf der indonesischen Insel Ambon

Hila ist der Familienname von:
 Edi Hila (* 1944), albanischer Maler